In 2021 werd het 79ste Campeonato Mato-Grossense gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse staat Mato Grosso. De competitie werd georganiseerd door de FMF en werd gespeeld van 26 februari tot 23 mei. Cuiabá werd kampioen.

Eerste fase

Tweede fase
In geval van gelijkspel worden er strafschoppen genomen, tussen haakjes weergegeven. 

Wedstrijd voor de derde plaats

Totaalstand

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Mato-Grossense
Mato